Toulouse steht für:

 Toulouse, Stadt im französischen Département Haute-Garonne, Region Okzitanien

Weitere geographische Objekte in Frankreich:
 Arrondissement Toulouse, Verwaltungseinheit rund um Toulouse
 Toulouse Métropole, Gemeindeverband um Toulouse
 Grafschaft Toulouse, mittelalterliches Feudalterritorium um den Hauptort Toulouse
 Toulouse-le-Château, Gemeinde im Département Jura, Region Bourgogne-Franche-Comté
 Vieille-Toulouse, Gemeinde im Département Haute-Garonne, Region Okzitanien

Familienname:
 Toulouse (Adelsgeschlecht), ein französisches Adelsgeschlecht
 Édouard Toulouse (1885–1947), französischer Psychiater
 Gérard Toulouse (* 1939), französischer Physiker
 Jeanine Toulouse (1923–2020), französische Leichtathletin und Triathletin
 Kika Toulouse (* 1989), US-amerikanische Fußballspielerin
 Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse (1678–1737), Großjägermeister, Admiral und Pair von Frankreich, Sohn Ludwigs XIV.
 Henri de Toulouse-Lautrec, französischer Maler und Grafiker

Werke:
 Toulouse (2018), deutscher Fernsehfilm von Michael Sturminger